

Кашемир () — картина маслом американского художника Джона Сингера Сарджента, в настоящее время находится в частной коллекции. Она была завершена в 1908 году. Размеры картины составляют 71,1 на 109,2 сантиметра.

Описание 
На картине изображена племянница Сарджента, Рейн Ормонд, в экзотической кашемировой шали в семи различных позах. Рейн было около 11 лет. Картина была написана Сарджентом во время отпуска в итальянских Альпах. Хотя стиль картины совершенно иной, изображение последовательных моментов движения напоминает картину Марселя Дюшана «Обнажённая, спускающаяся по лестнице» 1912 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Картины Джона Сарджента
Картины из частных собраний